Андреєшть () — село в Румунії, у повіті Горж. Адміністративний центр комуни Владімір.
 Андреєшть () — село в Румунії, у повіті Вилча. Входить до складу комуни Муеряска.